Pacho kan syfta på:

Colombia 

 Pacho (kommun), Cundinamarca, 
 Pacho (ort), Cundinamarca,